Zhishman ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Zhishman (1821–1874), österreichischer Geograf
 Joseph von Zhishman (1820–1894), österreichischer Jurist und Kirchenrechtler